

Wydarzenia 

 Europa
 Rzymianie wybudowali most nad Renem niedaleko Bonn

Urodzili się 
 1 sierpnia – Klaudiusz, cesarz rzymski (zm. 54)
 Agryppa I, król Judei (zm. 44)

90